Brex steht für:
 
 die Musikerin Sonia Brex
 die Brexbachtalbahn